Steyaertmolen (Merendree)
Steyaertmolen (Ursel)